Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Handley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Handley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire

Miasta w USA:
 Handley – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha